Büszkeség és balítélet (1813) Jane Austen regénye
Filmek
 Büszkeség és balítélet (1938) angol tévéfilm
 Büszkeség és balítélet (1940) Robert Z. Leonard filmje
 Büszkeség és balítélet (1952) angol minisorozat
 Büszkeség és balítélet (1957) olasz minisorozat
 Büszkeség és balítélet (1958) angol televíziós sorozat
 Büszkeség és balítélet (1961) holland minisorozat
 Büszkeség és balítélet (1967) angol televíziós sorozat
 Büszkeség és balítélet (1980) angol minisorozat
 Büszkeség és balítélet (1995) televíziós sorozat
 Büszkeség és balítélet (2005) Joe Wright filmje
 Büszkeség és balítélet meg a zombik (2016) Burr Steers filmje
Musical
 Büszkeség és balítélet (2004) amerikai musical